Pavan ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Pavan (* 1975), kanadische Skeletonpilotin
 Crodowaldo Pavan (1919–2009), brasilianischer Biologe
 Dante Pavan (* 1971), brasilianischer Herpetologe und Biologe
 Élisabeth Crouzet-Pavan (* 1953), französische Historikerin
 Marcos Pavan (* 1962), brasilianischer Geistlicher und Kirchenmusiker
 Marisa Pavan (* 1932), italienische Schauspielerin
 Pietro Pavan (1903–1994), italienischer Kardinal
 Rebecca Pavan (* 1990), kanadische Volleyballspielerin
 Sarah Pavan (* 1986), kanadische Beachvolleyballspielerin
 Simone Pavan (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Silvia E. Pavan, brasilianische Mammalogin

Siehe auch:
 Pavane (englisch pavan)